Michael Jackson's This Is It, een film met de voorbereidingen van de concertreeks van Michael Jackson
 This Is It (concert), geplande concertreeks van Michael Jackson in Londen
 This Is It (album), een dubbel-cd van de overleden zanger Michael Jackson
 This Is It (single van Michael Jackson), single van de overleden zanger Michael Jackson

Singles van anderen:
 This Is It (Kenny Loggins)
 This Is It (Melba Moore)
 This Is It (Jim Reeves)
 This Is It (Staind)